La Seconda Divisione IBL del 2012 è stata la 3ª edizione del torneo di secondo livello del campionato italiano di baseball, riservato alle seconde squadre delle franchigie. Il torneo è iniziato il 31 marzo e si è concluso il 12 agosto, con la vittoria della Danesi Nettuno.

Squadre 
 
  Junior Grosseto
 
 
  Rebecchi Carparma Piacenza
  Rimini Riviera Baseball
 
  Collecchio Baseball Club

Risultati Regular season

Classifica 

Le prime 4 classificate si qualificano per le semifinali.

Girone di semifinale 
Il girone di semifinale ha visto scontrarsi la 1ª con la 4ª classificata e la 2ª contro la 3ª. Le squadre meglio classificate in regular season rispetto all'avversario hanno giocato in casa.
Al termine di questa fase, le prime due classificate si qualificano per le Finali.
Nettuno e Piacenza si sono imposte rispettivamente su Macerata e Rimini.

Il tabellone dei play-off. Semifinali al meglio delle 3 gare, finale al meglio delle 5.

Finali

Classifica 

Danesi Nettuno Campione d'Italia 2012.

Voci correlate 
 Italian Baseball League
 Italian Baseball League 2011
 Coppa Italia IBL 2011

Baseball nel 2012
Italian Baseball League